Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1938/39 го́да  () — 18-й чемпионат Латвии по футболу, 12-й под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1938/1939
Футбол в Латвии в 1938 году
Футбол в Латвии в 1939 году